Die Comarca Baix Empordà (spanisch: Bajo Ampurdán; deutsch: Niederampurien) liegt in der Provinz Girona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Baix Empordà entstand 1936 aus dem südlichen Teil der historischen Grafschaft Empordà (deutsch: Ampurien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von  km² und  Einwohner ().

Lage 
Der Gemeindeverband liegt im äußersten Osten von Katalonien, er grenzt im Norden an die Comarca Alt Empordà (deutsch: Oberampurien), im  Westen an Gironès, im Süden an Selva und im Osten an die 78 km lange Küste des Mittelmeers. Zusammen mit den Comarcas Alt Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Selva und Ripollès bildet die Region das Territorium Comarques gironines.

Baix Empordà liegt an der Costa Brava. Der nördliche Teil der Comarca liegt in einer vom Unterlauf des Ter durchflossenen Ebene. Zwischen den Höhenzügen des Montgrí-Massiv und dem Cabo Bagur, das mit seiner zerklüfteten Küste ins Mittelmeer ragt, mündet der Ter, in einem Feuchtgebiet, ins Mittelmeer. Im Nordosten des Baix Empordà liegen die Medas-Inseln mit einem streng geschützten Unterwasser-Naturschutzgebiet. Der südliche Teil der Comarca wird von den nördlichen Ausläufern des Küstengebirges durchzogen.

Klima 
Das Klima ist mediterran - heiße, trockene Sommer, und mäßig kalte Winter. Die höchsten Mengen an Niederschlag gibt im Frühling und Herbst. In diesen Jahreszeiten kommt es auch häufig zu starken, kalten Winden aus nördlicher Richtung, die Tramontana.

Wirtschaft 
Der wichtigste Wirtschaftszweig an der Küste ist der Tourismus. An den Flüssen findet ein intensiver Bewässerungsfeldbau statt, angebaut werden Mais, Obst und Luzerne. In Gebieten mit Trockenfeldbau werden Getreide und Futtermittel kultiviert. In der holzverarbeitenden Industrie werden unter anderem Möbel produziert. Auch sind eine nennenswerte Lebensmittel- und Metallverarbeitende Industrie vorhanden.

Gemeinden

Weblinks 

 Webseite der Comarca (katalanisch)
 Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
 Webseite für Tourismus (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
 Nachrichten aus dem Baix Empordá (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)

Comarca in Katalonien
Provinz Girona